Bedrijf, of onderneming
 Akte (toneel)